

Albo d'oro

Stadi delle finali

Note

Voci correlate
 1. HNL
 2. HNL
 3. HNL
 Supercoppa di Croazia
 Campionato croato di calcio

Collegamenti esterni